Schjøtt ist der Familienname folgender Personen:

 Hagbarth Schjøtt (1894–1994), norwegischer Geschäftsmann
 Halfdan Schjøtt (1893–1974), norwegischer Segler
 Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (* 1959), norwegischer Politiker der sozialdemokratischen Arbeiterpartei
 Mie Schjøtt-Kristensen (* 1984), dänische Badmintonspielerin
 Trygve Schjøtt (1882–1960), norwegischer Segler

Siehe auch:
 Schjødt
 Schjött